Skoruśniak – grzbiet w pasmie reglowym między Doliną Małej Łąki a Doliną Miętusią
 Skoruśniak – grań Młynarza w Tatrach
 Skoruśniak – wzniesienie na Pogórzu Spiskim
 Skoruśniak lub Gombosi Skoruśniak – las w słowackich Tatrach
 Skoruśniak – północny grzbiet Żółtej Turni